PAOK BC – klub koszykarski
 PAOK FC – klub piłki nożnej
 PAOK HC – klub piłki ręcznej
 PAOK VC – klub siatkarski